Slovo bukake může mít více významů.

 Skupinová sexuální praktika bukkake.
 Slovenská hudební skupina Bukake zaměřená na elektrický jazz.
 Způsob přípravy japonských nudlí soba, kdy se podávají za studena posypané různými věcmi a polévají se masovým vývarem.